Pagi ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Pagi (1624–1699), französischer Kirchenhistoriker
 François Pagi (1654–1721), französischer Kirchenhistoriker, Neffe des Vorigen

Siehe auch:
 Paggi
 Pagus